Princ Vincent Dánský (Vincent Frederik Minik Alexander, * 8. ledna 2011 Kodaň, Dánsko) je členem dánské královské rodiny. Je třetím dítětem a druhým synem korunního prince Frederika a korunní princezny Mary, šestým vnoučetem a nejmladším vnukem královny Markéty II. a prince Henrika a starším dvojčetem princezny Josephine.

Po svém otci, starším bratrovi princi Christianovi a starší sestře princezně Isabele je čtvrtý v pořadí nástupnictví na dánský trůn.

Narození 
Princ Vincent se narodil v sobotu 8. ledna 2011 v Kodani v nemocnici Rigshospitalet v 10:30 místního času, 26 minut před svou sestrou. Při svém narození vážil 2,67 kg a měřil 47 cm. Krátce po narození, v rozhovoru pro tisk, korunní princ žertoval, že pojmenují svého novorozeného syna Elvis, protože dvojčata mají narozeniny ve stejný den jako „král rock and rollu“. V poledne 8. ledna zaznělo 21 výstřelů ze Sixtus Battery na námořní základně Holmen v Kodani a z hradu Kronborg na severním Zélandu, kvůli narození královského dítěte.

Křtiny 
eho kmotry jsou strýc z matčiny strany, John Stuart Donaldson; bratranec jeho otce, princ Sayn-Wittgenstein-Berleburg (tehdy dědičný princ); dáma jeho matky, Caroline Heeringová; a přátelé jeho rodičů, španělský král (tehdejší princ z Asturie), hrabě Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille a baronka Helle Reedtz-Thott. [6]

Křtiny Vincenta a jeho sestry proběhly 14. dubna 2011 v Kodani v kapli kostela Holmen. Malý princ byl pokřtěn jmény Vincent Frederik Minik Alexander. Jeho třetí jméno, Minik, je grónského původu a znamená „ušní maz“.

Princ Vincent má šest kmotrů:
 John Stuart Donaldson (bratr jeho matky)
 Felipe, španělský král (tehdejší kníže asturský)
 Gustav, kníže ze Sayn-Wittgenstein-Berleburg (tehdejší dědičný princ) (bratranec jeho otce)
 Michael, hrabě z Ahlefeldt-Laurvig-Bille
 baronka Helle Reedtz-Thott
 Caroline Heering (dvorní dáma jeho matky)

Život 
V roce 2009 byla změněna dánská ústava, která umožnila absolutní primogenituru, což znamená, že nejstarší dítě bez ohledu na pohlaví má přednost v řadě následnictví. Podle starého systému patrilineární primogenitury by Vincent přemístil svou starší sestru Isabellu v řadě následnictví až za něj; s novým zákonem je místo toho umístěn přímo za ní.

Dne 15. srpna 2017 zahájili Vincent a jeho mladší sestra dvojče školní docházku v Tranegårdsskolen v Gentofte - stejné veřejné škole jako jejich starší sourozenci.

Tituly 
Vincent je oslovován jako Jeho královská Výsost princ Vincent Dánský, hrabě z Monpezat.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 Genealogie Leo van de Pas

Glücksburkové
Vincent Dánský
Hrabata z Monpezat
Vincent Dánský
Dvojčata z Dánska
Narození v roce 2011
Narození 8. ledna
Narození v Kodani
Žijící lidé
Muži